Jean-François es un nombre propio compuesto francés, traducible por Juan Francisco. Puede estar haciendo referencia a:

 Jean-François Champollion, egiptólogo francés.
 Jean-François Joly de Fleury, ministro de finanzas francés.
 Jean-François Pierre Peyron, pintor y dibujante neoclásico francés.

Jean-Francois